Quechua pode ser:

 Quíchua - língua quíchua (ou quéchua)
 Quíchuas (ou quéchuas) - grupo de povos sul-americanos que falam o quíchua
 Quechua (marca) - marca de equipamentos de desportos de montanha

Quechua